Barr – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Alzacja, w departamencie Dolny Ren
Gminy w USA:
 Barr (ang. Barr Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Barr (ang. Barr Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Daviess
 Barr (ang. Barr Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria